Карабали́ () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Карабали, Брайан (род. 1997) — эквадорский футболист.

 Домингес Карабали, Александер (род. 1987) — эквадорский футболист.
 Мендес Карабали, Джегсон Себастьян (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Мендоса Карабали, Миярет (род. 1994) — колумбийская тяжелоатлетка.